Леонид Новиков:
 Новиков, Леонид Васильевич (1956—2002) — советский биатлонист.
 Новиков, Леонид Юрьевич (род. 1984) — заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира по спортивному ориентированию.